Atomforum steht für verschiedene Organisationen im Bereich der Kerntechnik und -energie
Deutsches Atomforum (DATF)
Europäisches Atomforum (FORATOM)
Französisches Atomforum (Forum Atomique Francais, FAF)
Japan Atomic Industrial Forum (JAIF)
Korea Atomic Industrial Forum (KAIF)
Nuklearforum Schweiz
Swissnuclear (ehemals Schweizerische Vereinigung für Atomenergie)
Österreichisches Atomforum